Mehlsdorf steht für:

 Mehlsdorf (Ihlow), Ortsteil der Gemeinde Ihlow, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Mehlsdorf (Nuthe-Urstromtal), aufgelassener Ort auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Nuthe-Urstromtal, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Siehe auch:
 Melsdorf, Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein